Regény
 Húsz óra (1964), Sánta Ferenc regénye

Film
 Húsz óra (1965), Fábri Zoltán filmje